Brachydiastematherium es un género extinto de brontotéridos (mamíferos perisodáctilos) que vivieron en lo que ahora es Europa, en el Eoceno superior (Priaboniense). Sus restos fósiles, entre los que destaca una mandíbula parcial, se han encontrado en la Formación de Valea Nadăşului, cerca de Cluj-Napoca, en Transilvania, Rumania.

En comparación con otras especies de brontotéridos, se sugiere que Brachydiastematherium habría tenido una cabeza alargada, no muy diferente a la de Dolichorhinus. Mediría 2 metros de altura, y se conoce una sola especie, B. transylvanicum. Su nombre genérico viene del griego βραχύς (corto) διάστημα (espacio) θηρίον (bestia), que se refiere a la separación inexistente entre su canino y el primer premolar, y el nombre de especie se debe a la región rumana donde se encontró.

Filogenia 
Cladograma según Mihlbachler (2008):

Referencias

Enlaces externos 
 <0001:ANBBPM>2.0.CO%3B2 A New Brontothere (Brontotheriidae, Perissodactyla, Mammalia) from the Eocene of the Ily Basin of Kazakstan and a Phylogeny of Asian “Horned” Brontotheres

Brontotheriidae
Mamíferos del Eoceno
Mamíferos extintos de Europa